De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 1000 meter vrouwen ging van start op 18 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 10 maart 2013.

Titelverdedigster was Christine Nesbitt uit Canada die vorig jaar alle races waar ze aan de start verscheen won en in het eindklassement Heather Richardson en Marrit Leenstra voor bleef. Nesbitt kwam dit seizoen niet verder dan de vierde plaats en het was Heather Richardson die met vier van de negen overwinningen genoeg punten pakte om haar landgenote Brittany Bowe (één zege) en de Tsjechische Karolína Erbanová voor te blijven.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Heerenveen (1)

Nagano

Eerste race

Tweede race

Harbin

Eerste race

Tweede race

Calgary

Eerste race

Tweede race

Erfurt

Heerenveen (2)

Vrouwen 1000 meter
2012/2013